James Gregory (wiskundige), Schots wiskundige
James Gregory (schrijver), Zuid-Afrikaans schrijver
James Gregory (moderne vijfkamper), Amerikaans moderne vijfkamper